Unplugged – album Alice in Chains z 1996
 Unplugged – album Alicii Keys z 2005
 Unplugged – album Archive z 2004
 Unplugged – album Erica Claptona z 1992
 Unplugged – album Neila Younga z 1993
 Unplugged – album (demo) 5’nizza z 2002

Zobacz też 

 MTV Unplugged